Bedrog is een ander woord voor bedrieglijk handelen, met name indien er bij een ander op listige wijze een onjuiste voorstelling van zaken wordt opgewekt. Het kan verwijzen naar:

 Bedrog (Nederlands privaatrecht) – een wilsgebrek in het Nederlandse verbintenissenrecht
 Fraus omnia corrumpit – een algemeen rechtsbeginsel in het Belgische recht 
 Oplichting – een specifieke vorm van bedrog die in België en Nederland strafbaar gesteld is
 Flessentrekkerij, een bepaalde vorm van bedrog, zoals iets kopen met het oogmerk om niet te betalen.

Zie ook 
 Betrayal

Referenties